Mihai Voicu sau Mihail Voicu se poate referi la:

 Mihai Voicu (n. 1950), deputat român în legislatura 1990-1992
 Mihai Alexandru Voicu (n. 1968), politician român, membru al Partidul Național Liberal
 Mihail Voicu (n. 1943), inginer român, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române
 Mihail Voicu (general) (1890 - 1961), general român, care a luptat în al doilea război mondial